The Brave One est le titre original de plusieurs œuvres :
 À vif, film réalisé par Neil Jordan (2007)
 Les clameurs se sont tues, film d'Irving Rapper (1956)